Сергей Олегович Кислица (; род. 15 августа 1969, Киев, УССР, СССР) — украинский , постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с февраля 2020 года).

Биография 
Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

В 1992 году начал работу в Министерстве иностранных дел Украины как стажёр отдела европейского регионального сотрудничества МИД, куда в 1993 году перешёл уже на штатную должность атташе и затем третьего секретаря.

В 2001—2003 годах — советник по политическим вопросам Посольства Украины в США.

В 2003—2005 годах — советник-посланник Посольства Украины в США.

В 2006 году возвращается на Украину в качестве заместителя директора второго территориального департамента МИД Украины (страны Америки и Западной Европы).

В 2006—2014 годах — директор Департамента международных организаций МИД Украины.

С марта 2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины, параллельно с января 2015 года — представитель Украины в исполкоме ЮНЕСКО.

19 декабря 2019 года назначен постоянным представителем Украины при Организации Объединённых Наций. 20 февраля 2020 года Сергей Кислица вручил верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Согласно процедуре, с этого момента начались его полномочия в качестве постпреда Украины при ООН.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография  на сайте МИД Украины

Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Постоянные представители Украины при ООН
Заместители министров Украины